Chahar kan syfta på:

Chaharmongoler – en mongolisk stam;
Chaharmongoliska – ett språk som talas av ovanstående;
Provinsen Chahar – en provins som ingick i Republiken Kina.

WP:Projekt Kina